STH kan syfta på:

 STH - en fastställd maximal hastighet för ett järnvägsbanavsnitt, se Största tillåtna hastighet
 STH - en skola vid Kungliga Tekniska högskolan som ska bli en del av Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH-skolan), se Skolan för teknik och hälsa
 STH - en förkortning av somatotropt hormon, se Tillväxthormon 
 STH - en teologisk högskola, se Skandinavisk teologisk högskola